Игнац (Игнаций) Бернштейн (; 30 января 1836, Винница, Российская империя — 22 января 1909, Брюссель) — российско-еврейский  и , , известный собиратель еврейских пословиц, один из соучредителей Главной иудейской библиотеки, действующей при Большой синагоге в Варшаве.

Биография 

Родился в богатой религиозной еврейской семье сахарных промышленников. Получил домашнее образование у частных репетиторов. Был одним из основателей общества «Lomdej Tora» (с иврита для изучающих Тору), которое поддерживало светское и религиозное образование бедной еврейской молодежи.

Самым большим увлечением Бернштейна был еврейский фольклор, особенно пословицы, которые он собирал на протяжении всей жизни. В 1900 году он напечатал « Каталог дел пресловутого содержания » в двух томах, а в 1908 году опубликовал свой величайший труд под названием «Еврейские пословицы и идиомы» («Jüd. Sprichwörter u. Redensarten» (Варшава, 1908)), куда вошло 3993 еврейских пословиц с транскрипцией латинскими буквами, представляющие большую научную ценность. Дополнением к названной работе является сборник пословиц «Erotica et Rustica». 

И. Бернштейн собрал богатейшую библиотеку по фольклору, перешедшую после его смерти к Краковской академии наук.

Похоронен на еврейском кладбище в Варшаве.

Примечания

Литература 
 
 Цинберг С., Еврейская энциклопедия, т. IV, 229—230;
 Reizen Z., Lexikon fun der jidischer Literatur, 2 Aufl., B. I, Wilno, 1926.

Ссылки 
 Dzieła Ignacego Bernsteina w bibliotece Polona
Похороненные на Еврейском кладбище (Варшава)